Menin ima više značenja:
 Menin, Belluno
 Menin, Vicenza